Tsusaburo Nakayama (中山辰三郎 ; 1870-1933) est le  grand maître du Shindō Yōshin-ryū. Il est célèbre en tant que professeur de Hironori Ōtsuka, fondateur du wado-ryu.

Sources

Voir aussi

Articles connexes 
 Shindō Yōshin-ryū
 Koryū
 Ju-jitsu (styles et écoles)
 Wadō-ryū

Liens externes 

  Shindo Yoshin-ryu Jujutsu : Histoire & techniques

Pratiquant de ju-jitsu
Pratiquant de kenjutsu
Shindō Yōshin-ryū
Naissance en 1870
Décès en septembre 1933